Corneira puede referirse a:

 Corneira (La Coruña), parroquia y aldea española del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Corneira (Orense), aldea española de la parroquia de Lamas, del municipio de Leiro, provincia de Orense, Galicia.